Åby (Småland), een plaats in Småland, Zweden
 Åby (Östergötland), een plaats bij Norrköping, Zweden
 Åby (Denemarken), een plaats bij Aarhus, Denemarken
 Åby (parochie, Aarhus)
 Åby (Noorwegen), een plaats in de gemeente Bamble, Noorwegen
 Aby (Engeland) (zonder de teken), een plaats in Lincolnshire, Engeland

Zie ook
Aaby